Масальскис ( либо ) — фамилия.

Известные носители 
 Масальскис, Валентинас (род. 1954) — литовский советский актёр, режиссёр.
 Масальскис, Эдгарс Янович (род. 1980) — латвийский хоккеист.

См. также 
 
 
 Мосальские